Larchmont peut désigner :

Toponymes 

 Larchmont, un quartier de Houston ;
 Larchmont, un quartier de Los Angeles ;
 Larchmont, une ville située dans l'État de New York.